

Astronomia
 2599 Veselí – asteroide della fascia principale

Geografia
 Nové Veselí – comune mercato della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Žďár nad Sázavou
 Veselí – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Pardubice
 Veselí nad Lužnicí – città della Repubblica Ceca
 Veselí nad Moravou – città della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Hodonín
 Vysoké Veselí – città della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Jičín

Persone
 Frédéric Veseli – calciatore svizzero naturalizzato albanese